Чемпіонат СРСР з футболу 1966 (клас «А», друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи класу «А». У турнірі брали участь 53 команди. Переможцем чемпіонату став клуб Зоря (Луганськ).

Попередній етап

1 підгрупа

2 підгрупа

3 підгрупа

Фінальний турнір

Фінал за 1-3 місця

Турнір за 4-6 місця

Посилання 

1966
СРСР